Entitats de població:
 Mühlenbach (Selva Negra), municipi la Selva Negra a Baden-Württemberg
 Mühlenbach (Waldbröl), nucli de Waldbröl a Rin del Nord-Westfàlia
 Hidrografia:
 Mühlenbach o Mühlenau (Alster), afluent de l'Alster
 Mühlenbach o Engelbek, afluent del Seevekanal
 Mühlenbach (Ammersbek), afluent de l'Ammersbek
 Mühlenbach (Alte Alster), afluent del canal Alster-Trave
 Mühlenbach (Ruhr), afluent del Ruhr
 Lüner Mühlenbach, afluent del Lippe
 Mühlenbach o Mühlenbeck, afluent del Stroiter Bach a Bornsen (Einbeck)